Jan Alan Bardziński (1657–1708) – duchowny i tłumacz
 Jan Nepomucen Bardziński (1778–1852) – kapitan Legii Nadwiślańskiej
 Jan Wincenty Bardziński – poseł ziemi łęczyckiej na sejmy 1654 i 1666 roku